Shelton steht für:

 Shelton (England), Ort im Rushcliffe Borough, Nottinghamshire
 Shelton (Connecticut), Ort im Fairfield County
 Shelton (Nebraska), Ort im Buffalo und im Hall County
 Shelton (Washington), County Seat des Mason Counties
 Shelton Head, Landspitze der Thurston-Insel, Antarktis
 Shelton-Nunatakker, Nunatakker im Ellsworthland, Antarktika
 Mount Shelton, Berg im Viktorialand, Antarktika
 (5953) Shelton, Asteroid des Hauptgürtels

Shelton ist der Familienname folgender Personen:

 Ajaramu Shelton († 2006), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Anne Shelton (1923–1994), britische Popsängerin
 Aram Shelton (* 1976), US-amerikanischer Free-Jazz-Musiker
 Ben Shelton (* 2002), US-amerikanischer Tennisspieler
 Blake Shelton (* 1976), US-amerikanischer Countrysänger
 Bryan Shelton (* 1965), US-amerikanischer Tennisspieler
 Deborah Shelton (* 1948), US-amerikanische Schauspielerin
 Don Shelton (* 1934), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Ernie Shelton (* 1932), US-amerikanischer Leichtathlet
 Gilbert Shelton (* 1940), US-amerikanischer Comiczeichner
 Henry H. Shelton (* 1942), US-amerikanischer General
 John C. Shelton (1943–1992), US-amerikanischer Papyrologe
 Judy Shelton (* 1954), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Karen Shelton (* 1957), US-amerikanische Hockeyspielerin
 Khiry Shelton (* 1993), US-amerikanischer Fußballspieler
 Luton Shelton (1985–2021), jamaikanischer Fußballspieler
 Lynn Shelton (1965–2020), US-amerikanische Filmschaffende 
 Marley Shelton (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin
 Ricky Van Shelton (* 1952), US-amerikanischer Countrysänger
 Robert Shelton (1929–2003), US-amerikanischer Grand Wizard des Ku-Klux-Klan
 Ron Shelton (* 1945), US-amerikanischer Baseballspieler und Filmproduzent
 Sally Shelton-Colby (* 1944), US-amerikanische Diplomatin und Hochschullehrerin
 Samantha Shelton (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Samuel A. Shelton (1858–1948), US-amerikanischer Politiker
 Sean Shelton (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler

 Uriah Shelton (* 1997), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 William L. Shelton (* 1954), US-amerikanischer General der U.S. Air Force

Siehe auch:
 Shelton Township